{{Szlachcic infobox
 |imię               = Wirszuł
 |wszystkie imiona   = 
 |imię oryginalne    = Wirszuł Lizdejki
 |grafika            = 
 |opis grafiki       = 
 |herb               = 
 |opis herbu         = 
 |tytuł              = 
 |dynastia           = 
 |rodzina            = Sudymuntowicze
Radziwiłłowie
Ościkowicze
 |data urodzenia     = 
 |miejsce urodzenia  = 
 |data śmierci       = 
 |miejsce śmierci    = 
 |ojciec             = Lizdejko
 |matka              = N.N.
 |mąż                = 
 |żona               = N.N.
 |dzieci             = Syrpuć
 |rodzeństwo         = 
 |faksymile          = 
 |opis faksymile     = 
 |odznaczenia        = 
 |commons            = 
}}
Wirszuł, znany również jako Wirszyłło (żył w XIV w.) – kniaź wielkolitewski, uważany za przodka Radziwiłłów.

Nosił nazwisko patronimiczne Lizdejki.

Życiorys 
Władysław Semkowicz, po przeszukaniu związanej z potomkami Wirszuła okolicy Kiernowa, odnalazł pod samą miejscowością, osadę Wirszuliszki, niewątpliwie pozostającej w związku z Wirszułem. Wykrycie tej miejscowości nie tylko stwierdza historyczność dotychczas legendarnego Wirszuła, ale wprowadza go bezpośrednio w związek z Kiernowem, który był silnie związanym z historią rodu Radziwiłłów i Ościkowiczów.

Powyższy domysł okazuje się mieć poparcie w źródłach historycznych, wskutek odnalezionego przez Dr Antoniego Prochaskę dokumentu Olgierda Giedyminowicza, pochodzącego z 1359 roku. W dokumencie tym pośród podpisanych świadków, występuje „kniaź Wirszuł Lizdejki”. Znalezisko było następnie opublikowane przez Prochostkę w Kwartalniku Historycznym z 1904 roku.

Istnienie Wirszuła, jako postaci historycznej, związanej, z Kiernowem, początkowo wykryły badania topograficzne. Dokument Olgierda Giedyminowicza nie tylko potwierdza wyniki tych badań, ale przynosi nowe, bardzo ciekawe dwa szczegóły, uzupełniające nasze wiadomości o Wirszule. Przede wszystkiem wymienia jako ojca jego Lizdejkę, ze względu na popularne wówczas na Litwie nazwiska patronimiczne, czyli nazwiska utworzone na podstawie imienia ojca. Drugim szczegółem jest fakt, że w dokumencie Olgierda, Wirszuł nosi tytuł kniazia (co ma później wpływ na tradycję Radziwiłłów o ich książęcym pochodzeniu).

Życie prywatne 
Wirszuł był synem Lizdejki. Z nieznaną z imienia żoną miał syna, Syrpucia.

Jego potomkowie mieli być twórcami takich rodów jak Sudymontowicze, Ościkowicze i Radziwiłłowie.

Genealogia 
Genealogia rodzinna została utworzona na podstawie fragmentu Władysława Semkowicza w Roczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie.

Oprócz zawartych w drzewie genealogicznym rodzin wielkolitewskich, Wojciech Kojałowicz wymienia w swych pracach szereg innych rodzin, łącząc je z rodem Krystyna Ościka (tj. Skop, Możejko, Sirewicz, Narbut, Piećko, Sokół, Wojna i in.), jednakże źródła współczesne nie dają żadnego oparcia do genealogicznego powiązania z nim tych rodzin.

Zobacz też 
 ród herbowy
 heraldyka
 lista polskich herbów szlacheckich

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kniaziowie litewsko-ruscy